El-Khalifa ou al-Khalifa sont des patronymes portés par :
 Hamed ben Issa el-Khalifa (né en 1950), souverain de Bahreïn
 Khalid ben Ahmed el-Khalifa (né en 1960), homme politique bahreïnien
 Khalifa ben Salmane el-Khalifa (né en 1935), homme politique bahreïnien
 M'hamed el-Khalifa (né en 1939), homme politique marocain
 Mohamed Laïd el-Khalifa (1904-1979), poète algérien

Voir aussi 
 Khalifa